Stor-Rörtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Rörtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (3,66 ha)
Stor-Rörtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,82 ha)
Stor-Rörtjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (7,84 ha)
Stor-Rörtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (28,4 ha)
Stor-Rörtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,

Se även
Rörtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn